El término Baraka (también, Barakah) hace referencia, en esta enciclopedia:

Baraka, una especie de bendición en el islam;
Amiri Baraka (1934), escritor estadounidense;
Al-Said Barakah (1260-1280), hijo del sultán Baibars y por poco tiempo sultán mameluco de Egipto y Siria;
Baraka al-Yamaniyah, esposa de `Abd al-`Azīz Āl Sa`ūd, primer monarca de Arabia Saudita;
Mir Sayyid Baraka, maestro del señor de la guerra Timur;
Baraka (1992), película de Ron Fricke;
Baraka, personaje de Mortal Kombat;
Baraka, marca egipcia de agua embotellada.

Palabras y frases en árabe